Avena bezeichnet die Pflanzengattung Hafer.

Avena ist der Familienname von

John Avena (1893–1936), sizilianisch-amerikanischer Mobster der amerikanischen Cosa Nostra
Mariana Avena (1955–2016), argentinische Tangosängerin
Cristina D’Avena (* 1964), italienische Schauspielerin und Sängerin